Артемівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Артемівська сільська рада — Донецька область, Амвросіївський район
 Артемівська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Артемівська сільська рада — Харківська область, Печенізький район

Див.також 
 Артемівська міська рада
 Артемівська селищна рада — колишня назва Скороходівської селищної ради